Torres Gemelas puede referirse a:

Arquitectura 
 Torres Gemelas, World Trade Center, en Nueva York, Estados Unidos.
 World Trade Center Valencia  conocido como Hotel Hesperia Valencia, es un hotel 5 estrellas en Venezuela. 
 Torres Gemelas de Parque Central, en Caracas, Venezuela.
 Torres Gemelas, dos edificios de oficinas idénticos en Ramat Gan, Israel.
 Torres Gemelas de Deira, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
 Torres Gemelas de Cantón, en Cantón, China.
 Torres gemelas del Deutsche Bank, en Fráncfort, Alemania.
 Torres Petronas, en Kuala Lumpur, Malasia.
 Centro Penitenciario Torres Gemelas, en Los Ángeles, Estados Unidos.
 Estadio de Wembley (demolido), en Londres, Inglaterra.
 Puerta de Europa de Madrid o Torres KIO, edificio de Madrid, España.
 Torres de Santa Cruz, en Santa Cruz de Tenerife, España.

Cine 
 Without Warning: Terror in the Towers (1993), película estadounidense dirigida por Alan J. Levi.
 Twin Towers (2003), documental estadounidense dirigido por Bill Guttentag.
 9/11: The Twin Towers (2006), documental especial acerca del World Trade Center.
 Las Torres Gemelas (2006), World Trade Center en inglés, película estadounidense dirigida por Oliver Stone.